Snakeskin (engl.: Schlangenhaut) bezeichnet:

 Snakeskin (Film), neuseeländischer Film von Gillian Ashurst aus dem Jahr 2001
 Snakeskin (Lied), Single der australischen Band Gyroscope aus dem Jahr 2007
 Snakeskin (Musikprojekt), Musikprojekt des Musikers Tilo Wolff der Band Lacrimosa
 Snakeskin-Gletscher, Gletscher an der Ostseite der Supporters Range in der Antarktis